Lincoln har flere betydninger:

Person 
 Abraham Lincoln – USA's præsident fra 1861 til 1865.
 Lincoln (fodboldspiller) – en brasiliansk fodboldspiller.

Film 
 Lincoln (film) – en film fra 2012.

Tv 
 Lincoln (miniserie) – fra 1988

Byer 
 Lincoln, Californien - en by i Californien, USA
 Lincoln, Delaware - en by i Delaware, USA
 Lincoln, Illinois – en by i Illinois, USA.
 Lincoln, Lincolnshire – en by i Lincolnshire, England.
 Lincoln, Maine - en by i Maine, USA
 Lincoln, Nebraska – en by i Nebraska, USA.
 Lincoln, New Mexico - en by i New Mexico, USA.

Bilmærke 
 Lincoln (bilmærke) – et eksklusivt amerikansk bilmærke ejet af Ford Motor Company.